

Persone 
 Mart Helme (n. 1949), storico, politico e diplomatico estone
 Martin Helme (n. 1976), uomo politico estone
 Rein Helme (1954-2003), storico estone
 Sirje Helme (n. 1949), storica estone dell'arte

Altro 
Helme (fiume), fiume tedesco, affluente della Unstrut 
 Helme, ex entità amministrativa di più comuni nel Land Sassonia-Anhalt
Helme (Estonia), comunità rurale estone della contea di Valgamaa